Giuseppe Pizzardo – cardinale italiano
Tina Pizzardo – matematica italiana